Тревожная молодость — советский фильм 1954 года о взрослении трёх подростков во время Гражданской войны на Украине романа Владимира Беляева «Старая крепость», первая совместная работа режиссёров А.Алова и В.Наумова.

Сюжет 
Годы Гражданской войны. В небольшом украинском городке, захваченном петлюровцами, живет сын рабочего Василь Манджура. Василь и его товарищи Петро и Галя враждуют со скаутами — поддерживающими режим детьми богачей во главе с Котькой Григоренко. Случайно Котька узнает, что в хате Манджуры скрывается раненый комиссар Сергушин и выдает его петлюровцам. Василь, Петро и Галя видят расстрел Сергушина и над его могилой дают клятву — всегда быть за тех, кто за бедных.

Середина 1920-х годов. Повзрослевшие Василь, Петро и Галя переезжают в большой город и поступают там на завод, где встречают Котьку Григоренко, пробравшегося в СССР из-за границы. Григоренко пытается взорвать завод, но его вовремя разоблачают.

В ролях 
 Александр Суснин — Василь Манджура
 Леня Цыпляков — Василь Манджура в детстве
 Михаил Крамар — Петро Маремуха
 Олесь Рудковский — Петька Маремуха в детстве
 Тамара Логинова — Галя Кушнир
 Света Величко — Галя Кушнир в детстве
 Николай Рыбников — Котька Григоренко
 Орест Кирст (в титрах — Олег Кирст) — Котька Григоренко в детстве
 Сергей Гурзо — Яшка Тиктор
 Николай Крючков — Тимофей Сергушин
 Борис Бабочкин — секретарь ЦК КП(б)У
 Григорий Гай — Никита Коломеец
 Юрий Лавров — Зенон Печерица
 Елена Тяпкина — Мария Афанасьевна
 Александра Панова — Рогаль-Пионтковская
 Александр Хвыля — сотник
 Изольда Извицкая — Кэтрин
 Иван Маркевич — доктор Григоренко, отец Котьки

Съемочная группа 
 Авторы сценария: Владимир Беляев, Михаил Блейман
 Режиссёры: Александр Алов, Владимир Наумов
 Оператор: Александр Пищиков
 Композитор: Юрий Щуровский
 Художник: Вульф Агранов
 Звукорежиссер: Аркадий Лупал
 Монтаж: Нехама Ратманская
 Директор фильма: Леонид Корецкий

Факты 
 Дебют в кино Тамары Логиновой
 Фильмы Алова и Наумова «Тревожная молодость», «Павел Корчагин» и «Ветер» иногда объединяют в т. н. «комсомольскую трилогию»
 Александр Хвыля, игравший в фильме роль петлюровского сотника, исполнил роль литейщика Науменко в следующей экранизации «Старой крепости».

Литература 
 Бортко В. — Романтика труда и борьбы (Худож. фильм «Тревожная молодость») // Советская культура, 4 мая 1955
 Петровский А. — Фильм о комсомольской юности («Тревожная молодость») // Комсомольская правда, 6 мая 1955
 Говорят зрители (О худож. фильме «Тревожная молодость». Высказывания: E. Маркова; Е. Рыжавский; В. Бойченко) // Комсомольская правда, 6 мая 1955

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1954 года
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Экранизации романов